Села:
 Богунівка — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Горохівський район
 Богунівка — Запорізька область, Запорізький район, колишній (до 2020 року) Новомиколаївський район